Extraliga je výraz, který může znamenat:

 Superliga florbalu (dříve Fortuna Extraliga a AutoCont extraliga) – nejvyšší mužská florbalová soutěž v České republice
 Extraliga žen ve florbale – nejvyšší ženská florbalová soutěž v České republice
 Česká šachová extraliga – nejvyšší šachová soutěž v České republice
 Extraliga ledního hokeje (Česká extraliga, Tipsport extraliga) – nejvyšší hokejová soutěž v České republice
 Extraliga hokejbalu (Ford Credit extraliga) – nejvyšší hokejbalová soutěž v České republice
 Tipsport liga (Slovensko) – nejvyšší hokejová soutěž na Slovensku
Extraliga v požárním útoku - celorepubliková soutěž v požárním útoku

Externí odkazy